219 puede hacer referencia a:

 Los años
 219
 219 a. C.
 1219
 2219

 Otros
 219 thusnelda o (219) Tusnelda, asteroide.
 Heinkel He 219, caza alemán.
 NGC 219, una galaxia.